«Коппелия» — комический балет французского композитора Лео Делиба.
 «Коппелия» — российский фильм-спектакль 1993 года, режиссёр Вадим Дербенёв.
 «Коппелия» — российский фильм-спектакль 2018 года, режиссёр Сергей Вихарев.
 (815) Коппелия — астероид главного пояса, открытый 2 февраля 1916 года.